Kamonyi kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Kamonyi (periodiskt vattendrag i Burundi), Cankuzo,

Rwanda 

 Kamonyi District, distrikt, Södra provinsen, 

Robotskapade Burundiförgreningar
Robotskapade Rwandaförgreningar